Edward Lewek (ur. 9 lipca 1872 w Krakowie, zm. ?) – polski nauczyciel oraz działacz społeczny. Dyrektor wyższego Gimnazjum Państwowego w Buczaczu.

Życiorys 	
W roku szkolnym 1887/1888 ukończył IVa klasę w Gimnazjum św. Anny w Krakowie, w 1888/1889 – Va, w 1890/1891 – VIIa. W roku szkolnym 1891/1892 ukończył VIIIa klasę (gospodarz klasy dr Wincenty Śmiałek, prowizoryczny nauczyciel w c. k. IV Gimnazjum we Lwowie, przydzielony do tutejszego zakładu) oraz złożył egzamin dojrzałości. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, wychowanek prof. Stanisława Tarnowskiego.
	
24 stycznia 1900 rozporządzeniem l. 875 wysoka c. k. Rada Szkolna Krajowa przeniosła zastępcę nauczyciela w Gimnazjum św. Anny w Krakowie Edwarda Lewka w tym samym charakterze do c. k. III Gimnazjum w Krakowie. W roku szkolnym 1899/1900 był nauczycielem języka greckiego w klasach Va+b oraz VIa+b. W roku szkolnym 1900/01 pracował jako zastępca nauczyciela c. k. III Gimnazjum w Krakowie, był nauczycielem języków polskiego i greckiego, gospodarzem VIa klasy.
 		 		
Reskryptem c. k. Rady Szkolnej Krajowej z dnia 19 lipca 1901 l. 15057 zastępca nauczyciela c.k. III Gimnazjum w Krakowie Edward Lewek został mianowany zastępcą nauczyciela c. k. Gimnazjum w Nowym Sączu. Reskryptem Ministra Wyznań i Oświaty z dnia 9 czerwca 1902 l. 16471 zastępca nauczyciela c. k. Gimnazjum w Nowym Sączu Edward Lewek został mianowany nauczycielem rzeczywistym w c. k. Gimnazjum w Złoczowie. 23 maja 1906 profesor c. k. Gimnazjum w Złoczowie Edward Lewek wraz z innymi profesorami tej szkoły prowadził wycieczką uczniów gimnazjum do Lwowa. W 1909 miał zostać kierownikiem prywatnego Seminarium nauczycielskiego żeńskiego w Złoczowie, które miało powstać z inicjatywy miejscowego Towarzystwa Szkoły Ludowej (TSL). W 1914 wzmiankowany jako ocenieciel dla literatury i dziennikarstwa w c. k. Sądzie obwodowym w Złoczowie oraz jako nagrodzony krzyżem jubileuszowym. Reskryptem Rady Szkolnej Krajowej z dnia 29 sierpnia 1918 l. 21048 profesor c. k. Gimnazjum w Złoczowie Edward Lewek otrzymał bezpłatny urlop celem pełnienia kierownictwa Polskim Gimnazjum w Antoninach. Reskryptem Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 20 października 1922 l. 14937/II otrzymał 2-miesięczny urlop dla poratowania zdrowia. Reskryptem Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 27 stycznia 1923 l. 735/II został kierownikiem Gimnazjum Państwowego w Buczaczu w pełnym zakresie działania od 1 lutego 1923. W 1924 podczas urlopu dyrektora gimnazjum Franciszka Zycha był kierownikiem tej szkoły. Dyrektor wyższego Gimnazjum Państwowego w Buczaczu, m.in. w latach 1926, 1927–1929. Przez pewien czas, m.in. w 1926 był kierownikiem założonego w 1904 Seminarium nauczycielskiego żeńskiego w Buczaczu.
 	
Członek Rady Szkolnej powiatowej w Buczaczu latach szkolnych 1927/28, 1928/29. Kurator «związku gmin szkolnych». Przez pewien czas, m.in. w 1909 był prezesem Towarzystwa Szkoły Ludowej (TSL) w Złoczowie. W 1929–1930 przewodniczący «Sekcji bursackiej» buczackiego Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej.

W 1908 podczas wyborów do Sejmu Krajowego Galicji (IX kadencji) jako narodowy demokrata miał kandydować w okręgu wyborczym Złoczów.

Przez pewien czas był członkiem Rady miejskiej w Złoczowie (m.in. w 1910).

Na emeryturze przez pewien czas mieszkał w budynku przy ulice Farnej, 3 w Złoczowie, m.in. w 1936.
 		
Data śmierci E. Lewka nieznana.

Odznaczenia 
 Krzyż Jubileuszowy dla Cywilnych Funkcjonariuszów Państwowych (Austro-Węgry)

Przypisy

Bibliografia 	
 	
 Sprawozdania szkolne gimnazjum w Buczaczu.	
 Powszechne wykłady uniwersyteckie na prowincji

Absolwenci i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego (okres zaborów)
Członkowie Towarzystwa Szkoły Ludowej
Dyrektorzy Gimnazjum Buczackiego
Ludzie urodzeni w Krakowie
Ludzie związani ze Złoczowem
Polacy odznaczeni Krzyżem Jubileuszowym dla Cywilnych Funkcjonariuszów Państwowych
Polscy działacze społeczni
Polscy nauczyciele
Urodzeni w 1872
Zmarli w XX wieku